Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 d'infanterie (Allemagne)

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
 d'infanterie territoriale (France)

Royaume de Prusse 
  de Landwehr (Empire allemand)